Sierra Sur ist der Name folgender Comarcas in Spanien:

 Sierra Sur (Jaén), Provinz Jaén
 Sierra Sur (Sevilla), Provinz Sevilla